Le Peking est un quatre-mâts barque de 1911 devenu musée maritime à New York.
 Peking est le nom d'un astéroïde.
 Peking est la traduction anglaise de la capitale chinoise Pékin.